Bernd von Arnim ist der Name folgender Personen:
 Bernd von Arnim (Politiker) (1850–1939), deutscher Politiker
 Bernd von Arnim (Kapitänleutnant) (1885–1917), deutscher Kapitänleutnant
 Bernd von Arnim (Slawist) (1899–1946), deutscher Slawist
 Bernd Graf von Arnim (1868–1945), preußischer Politiker und Großgrundbesitzer
 Bernd Jakob von Arnim (1719–1797), preußischer Beamter und Numismatiker

Bernd von Arnim ist der Name folgender Schiffe:
 Z 11 Bernd von Arnim, ein Zerstörer der deutschen Kriegsmarine